Jatoi steht für:

 Jatoi (Pakistan), Stadt in der Provinz Punjab in Pakistan

Jatoi ist der Familienname folgender Personen:

 Ghulam Mustafa Jatoi (1931–2009), pakistanischer Politiker